Слейтерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Слейтерс, Йозеф ван (более известен как Жорж де Фёр; 1868—1943) — французский художник, дизайнер и театральный декоратор.
 Слёйтерс, Ян (1881—1957) — нидерландский живописец.